Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1998/99 war die 54. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen der VfL 93 Hamburg (freiwilliger Rückzug aus der Regionalliga Nord) und der ASV Bergedorf 85 nach einer Saison aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger Eimsbütteler TV (Wiederaufstieg nach 32 Jahren) und Holstein Quickborn (Wiederaufstieg nach elf Jahren).

Sieger wurde der TuS Dassendorf, der in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufstieg. Der Zweitplatzierte Eimsbütteler TV stieg ebenfalls auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Holstein Quickborn musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der Meiendorfer SV musste 16 Jahre nach seinem Aufstieg wieder absteigen, der VfL 93 Hamburg wurde von der Regionalliga in die Landesliga durchgereicht.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1998/99 im deutschen Fußball-Archiv

1998
Fußballsaison 1998/99